Dongyue bezeichnet:

 Dongyue (Hongya) (东岳镇), Großgemeinde im Kreis Hongya in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongyue (Tongchuan) (东岳镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Tongchuan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongyue (Xi) (东岳镇), Großgemeinde im Kreis Xi in der chinesischen Provinz Henan
 Dongyue (Guang’an) (东岳乡), Gemeinde im Stadtbezirk Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongyue (Shehong) (东岳乡), Gemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dongyue (Longwen) (东岳街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longwen in der chinesischen Provinz Fujian